Иван Михайлович Леонтьев (1857—1908) — российский государственный  деятель, почётный опекун,  и егермейстер Высочайшего двора. Владимирский и  Костромской гражданский губернатор.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге  года. Внук генерала И. С. Леонтьева. Отец — Михаил Иванович Леонтьев (1824—1885), тайный советник, шталмейстер, правнук генералиссимуса А. В. Суворова и внук графа Н. А. Зубова. Мать — Варвара Михайловна (1829—1882), дочь нижегородского губернатора М. П. Бутурлина.

В 1873 году окончил Пажеский корпус. В службе и классном чине с 1881 года после окончания юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. С 1881 года был пожалован в звание камер-юнкера и назначен помощником столоначальника Департамента Общих дел МВД, в том же году был утверждён в должности директора Санкт-Петербургского попечительского о тюрьмах комитета. В 1883 году И. М. Леонтьев был включен в состав коронационной комиссии и принимал участие в коронации императора Александра III в Москве.

С 1885 года титулярный советник, в 1887 году произведён в церемониймейстеры с назначением чиновником особых поручений при министре внутренних дел.
С 1888 года в должности церемониймейстера и коллежского асессора был назначен Уральским вице-губернатором. В 1889 году произведён в надворные советники. С 1892 году в должности в должности егермейстера Высочайшего двора и  коллежского советника был назначен Тульским вице-губернатором.

С 1897 года в должности егермейстера и действительного статского советника был назначен Костромским губернатором. С 1902 года назначен Владимирским губернатором. В 1905 году произведён в тайные советники. С 1906 года назначен почётным опекуном Опекунского совета учреждений императрицы Марии по Московскому присутствию.

Умер  года в Новороссийске, похоронен на родовом кладбище села Воронино Ростовского уезда Ярославской губернии.

Примечания

Литература 
 
 
 Лысенко Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII — начало XX века).  Издание 2-е, исправленное и дополненное. Издательство МПГУ. — Москва, 2001. — С. 358
 Губернии Российской империи. История и руководители. (1708—1917) / [Под общ.ред.: Б. В. Грызлова] — Москва: Объединенная редакция МВД России, 2003. — 535 с.
 Служение Отечеству. Руководители Костромской губернии и области, 1779—2009 гг: историко-биографические очерки / отв. ред., сост. А. М. Белов; вступ. ст. А. М. Белова. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. — 296 с.: ил. XXVIII c. — ISBN 978-5-7591-0983-9.

Выпускники Пажеского корпуса
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Егермейстеры (Российская империя)
Костромские губернаторы
Владимирские губернаторы
Уральские вице-губернаторы
Тульские вице-губернаторы